Il doppio del torneo di tennis Grenoble Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jonathan Erlich e Andy Ram che hanno battuto in finale Paul Rosner e Glenn Weiner 6-4, 3-6, 7-64.

Teste di serie 

 Chris Haggard /  Cyril Suk (primo turno)
 Julian Knowle /  Michael Kohlmann (semifinali)

 Paul Rosner /  Glenn Weiner (finale)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Grenoble Challenger 2001